BiH:
 Gladovići (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Gladovići (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica
 Gladovići, dio naseljenog mjesta Barevo (općina Jajce)u dolini rijeke Vrbas